Zespół Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie” – zespół folklorystyczny powstały przy Politechnice Poznańskiej w 1973 roku z inicjatywy Zbigniewa Solaka pod nazwą Zespół Tańca Ludowego RU SZSP Politechniki Poznańskiej.

Historia zespołu sięga 1953 roku, kiedy to Kazimierz Michalik, jedyny student Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu z Podhala, za namową kolegów, założył zespół góralski. Był to prawdopodobnie jedyny tego typu zespół na nizinach polskich. Cieszył się popularnością zarówno w kraju, jak i zagranicą. W 1970 roku, po latach przerwy, ośmioro studentów Wydziału Budownictwa powołało ludowy zespół muzyczny. W skład Zespołu wchodzili: Tadeusz „Duży Tadzio” Cudziłło – kierownik, oraz Ewa Wojciechowska, Wiesław Duszeńczuk, Ryszard Grajewski, Janusz Grześkowiak, Marian Kałmucki, Henryk Maćkowiak i Kazimierz Misztal. Zespół miał w swoim repertuarze piosenki ludowe wszystkich regionów Polski. Koncertował podczas rajdów studenckich i wieczorków tanecznych w klubie „Sęk”.

Krótko później do zespołu dołączył Zbigniew Solak, którego ambicje wykraczały poza zespół muzyczny. Założył on w 1973 roku zespół tańca ludowego wraz z kapelą. Zespół koncertował w kraju i zagranicą, w Czechosłowacji, Holandii, NRD i RFN. W 1979 roku kierownictwo artystyczne przejął Sławomir Pawliński. W skład pierwszej kadry instruktorskiej wchodzili: Barbara Kurek – kierownik muzyczny, Zbigniew Wawrzyniak – kierownik organizacyjny oraz Jacek Marek – choreograf. Nad opracowaniem muzycznym czuwał Kazimierz Budzik. W 1982 roku Zespół uhonorowany został Złotą zbiorową Odznaką SZSP. Od 1984 roku, kiedy kierownictwo nad Zespołem przejęła Marzenna Biegała-Howorska, nosi on nazwę Zespołu Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie”.

W roku 1985 powołano sekcję dziecięcą – „Mali Poligrodzianie”. W 1998 roku powstało Uczelniane Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej umożliwiające studentom naukę śpiewu, tańca w różnych formach czy gry na instrumentach.

W skład kadry Zespołu wchodzili kolejno kierownicy muzyczni: Bogdan Bard i Magdalena Wasińska, instruktorzy wokalu: Marian Wiśniewski i Paweł Łuczak oraz instruktorka tańca Renata Banaszewska.

Jako najstarszy zespół folklorystyczny w środowisku studenckim miasta Poznania wychował ponad 500 młodych tancerzy i muzyków. W 2020 roku Zespół stanowił ponad 60 tancerzy, 14-osobowa kapela i 80-osobowa sekcja dziecięca. Prezentują tańce narodowe, obrzędy, zwyczaje i śpiewy z całej Polski. Choreografie oparte są o konsultacje z wybitnymi regionalistami m.in.: Mirosławą Bobrowską, Janiną Foltyn, Alicją Haszczak, Janiną Kalicińską, Janiną Marcinkową, Marią Romanowicz, Danutą Sury, Janem Brodką, Kazimierzem Budzikiem, Bogusławem Linette. Tancerze koncertują w oryginalnych kostiumach, zaś muzyka zaaranżowana jest na właściwe dla danego regionu instrumentarium.

Zespół od wielu lat jest jednym z najprężniej działających ambasadorów kultury polskiej zagranicą, odwiedzając 68 krajów świata i przemierzając znacznie ponad dwa miliony kilometrów, niejednokrotnie przecierając szlaki dla polskich artystów. „Poligrodzianie” 4-krotnie koncertowali na rzecz UNESCO, 2-krotnie byli gośćmi Papieża Jana Pawła II. Byli zapraszani na koncerty przez burmistrza Nowego Jorku, Króla regionu Kota Kinabalu, prezydenta Malty czy Nepalu, ministrów kultury i turystyki: Irlandii, Korei Południowej, Chin, Meksyku, Wenezueli, Turcji i Izraela i wielu innych.

Jako pierwsi reprezentowali Polskę na corocznym zjeździe reprezentacji regionów Wspólnoty Europejskiej w 1998 roku w Rennes. Zdobyli szereg nagród w kraju i zagranicą, w tym najważniejsze: w 2012 roku I nagrodę na Olimpiadzie Teatralnej w Indiach w kategorii Folk oraz Mistrzostwo Świata w Folklorze w 2015 roku. Koncertowali dla więźniów w USA, na mongolskim stepie, w górach Nepalu, Chile i Meksyku, będąc czasem nie tylko pierwszymi polskimi artystami, ale pierwszymi Polakami na tych ziemiach, na prestiżowych scenach Mediolanu czy Nashville, w Disneylandzie czy dla ponad 30-tysięcznej publiczności w Chinach.

Nagrali audycje dla krajowych telewizji m.in. w Szwecji, Włoszech, Kanadzie, Meksyku, Chinach i Serbii. Uczestniczyli w takich wydarzeniach jak EXPO w Korei Południowej, Europada czy Świąteczne Targi we Frankfurcie. Zespół odznaczony został przez Ministra Kultury „Ambasadorem Kultury Polskiej” oraz uhonorowany dyplomem za zasługi przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Za swoje zasługi otrzymał w 2013 i 2018 roku nagrodę okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za zorganizowanie koncertu jubileuszowego w 2013 roku otrzymał nagrodę The Best Creative and Artistic Folk Art Performance in Europe 2013”. W 2014 roku otrzymał certyfikat „Najlepszy w Polsce” z rąk prezesa fundacji im. Hipolita Cegielskiego. Od tego roku jest też „Ambasadorem Wielkopolskiej Kultury”.

„Poligrodzianie” to nie tylko jednostka promująca polski folklor na scenie, ale prowadząca szeroką działalność edukacyjną. Zespół przeprowadził ponad 1000 audycji dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa wielkopolskiego. Nagrał cykl prelekcji do szkół podstawowych i gimnazjalnych na Mazowszu. Prowadzi grupy dziecięce i młodzieżowe oraz Akademię Folkloru. Zespół wspiera również społeczność lokalną dając i produkując koncerty charytatywne dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, oraz wspiera wydarzenia niekomercyjne innych organizacji społecznych.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Zespołu

Poligrodzianie